Mount Pleasant Municipal Airport steht für:
 Mount Pleasant Municipal Airport (Iowa), Flughafen von Mount Pleasant (Iowa), Henry County im US-Bundesstaat Iowa
 Mount Pleasant Municipal Airport (Michigan), Flughafen von Mount Pleasant (Michigan), Isabella County im US-Bundesstaat Michigan

Siehe auch:
 Mount Pleasant Airport
 Mount Pleasant Regional Airport